Сент-Майкл (дословно Святой Михаил) — топоним:

Барбадос 
 Сент-Майкл — один из округов Барбадоса.

США 
 Сент-Майкл — город в штате Аляска, США.
 Сент-Майкл — аэропорт в городе Сент-Майкл, Аляска, США.
 Сент-Майкл — остров на Аляске в устье реки Юкон, на котором расположен город Сент-Майкл.
 Сент-Майкл — город в штате Миннесота, США.